Rue de l'Église - straat in Montreal, Canada
 De L'Eglise (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat
 Léglise, gemeente in België